

Nom de famille 

 Caroline Flint (1961-), femme politique britannique ;
 Charles Ranlett Flint (1850–1934), homme d'affaires américain ;
 Deirdre Flint (1967-), humoriste et chanteuse américaine ;
 Douglas Flint (1955-), homme d'affaires britannique ;
 Elizabeth Alice Flint (1909-2011), botaniste néo-zélandaise ;
 Eric Flint (1947-2022), auteur et éditeur de science-fiction américain ;
 Helen Flint (1898-1967), actrice américaine ;
 Henry Flynt (1940-), philosophe, musicien, activiste anti-art et artiste américain ;
 Hughie Flint (1941-), batteur anglais ;
 James Flint (1968-), écrivain anglais ;
 Jill Flint (1977-), actrice américaine ;
 Katja Flint (1959-), actrice allemande ;
 Keith Flint (1969-2019), un danseur, chanteur et musicien britannique, membre du groupe de rock The Prodigy ;
 Larry Flynt (1942-2021), éditeur de magazine américain, souvent appelé Flint tout court, dont la vie a fait l’objet d’un film (voir plus bas)
 Miles Flint (1953-), homme d'affaires britannique (président de Sony) ;
 Nicole Flint (1988-), animatrice de télévision et mannequin sud-africaine ;
 Sam Flint (1882-1980), acteur américain ;
 Silver Flint (1855-1892), receveur de baseball américain ;
 William Russell Flint (1880–1969), peintre, illustrateur et graveur britannique.

Et aussi :
 Mari Copeny (2007-), dite Little Miss Flint, militante active lors de la crise sanitaire de Flint.

Géographie

États-Unis 
 Flint, une ville industrielle du Michigan ;
 Flint Township, Michigan ;
 Flint, une ville du Texas ;
 Flint Hills (les collines de Flint), une région physiographique du Kansas et de l'Oklahoma ;
 plusieurs cours d'eau : 
 La Flint River (Alabama)
 La Flint River (Géorgie)
 La Flint River dans l'état du Michingan aux États-Unis.
 The Flint, un quartier de Fall River, dans le Comté de Bristol au Massachusetts

Kiribati 
 L'île de Flint, une île des Kiribati, dans l’archipel de la Ligne.

Royaume-Uni 
 Flint ou Flinte, une ville du Flintshire dans le Pays de Galles septentrional ;
 Flint Castle (le château de Flint)

Toponyme imaginaire 
 Le comté de Flint, un comté fictif dans Grand Theft Auto: San Andreas

Technique 

 Verre flint, un type de verre utilisé en optique (opposé à verre crown).

Personnages fictifs 

 Mr. Flint, l'antagoniste immortel dans l'épisode Requiem pour Mathusalem de la série originale de Star Trek.
 Flint, un Sith dans le monde imaginaire de Star Wars
 Flint Marko, personnage de Marvel Comics, surnommé « l’Homme-Sable »
 Robin "Flint" Peters, personnage du jeu vidéo Wing Commander
 Flint, nom de code de Dashiel R. Faireborn, membre de l’équipe anti-terroriste de fiction des GI Joe
 Flint Fireforge, a dwarf in the Dragonlance chronicles
 Le capitaine Flint, pirate légendaire de L'Île au trésor, le roman de l’écrivain écossais Robert Louis Stevenson
 Marcus Flint, personnage fictif de la saga Harry Potter écrite par J. K. Rowling capitaine de l'équipe de Quidditch de Serpentard de 1991 à 1995
 Flint, personnage fictif de l’univers Wildstorm, membre du groupe de super-héros Stormwatch

Musique 
 Flint est le nom d'un morceau du saxophoniste Steve Coleman.
 Flint, groupe de musique formé par Keith Flint

Télévision 
 Flint, téléfilm américain diffusé en 2017.

Cinéma 

 Le film Notre homme Flint de Daniel Mann
 Le film Larry Flynt réalisé par Miloš Forman

Patronyme anglais